Канделарија има више значења:

 Канделарија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Канделарија (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Канделарија (Канделарија, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Канделарија, Басуреро Мунисипал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Канделарија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Канделарија (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Метапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канделарија (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Канделарија (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Канделарија (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Канделарија (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Канделарија, Санта Хулија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канделарија (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канделарија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарија, Бреча 126 кон Километро 2 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарија (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канделарија (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канделарија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику